Giles Alington ist der Name folgender Personen:

* Giles Alington, 2. Baron Alington († 1659), irischer Adliger und Politiker
 Giles Alington, 4. Baron Alington (1680–1691), irisch-englischer Adliger und Politiker